Вышеград:

 Вышеград — древняя крепость (замок) и исторический район Праги.
 Вышеград — станция пражского метрополитена находится на линии C в районе Панкрац.
 Вышеград — село, входит в Макаровский район Киевской области Украины.
 Вышеград — город и замок в Венгрии.

См. также 
 Вишеград